Тро́ицкий — посёлок в Петровском районе Тамбовской области России. Входит в Петровский сельсовет.

География 
Расположен в 1,5 км к западу от райцентра села Петровского.

Население

История 
Был основан в 1920-х годах переселенцами из нынешнего Грязинского района Липецкой области (сёл Головщино, Ярлуково и других). До войны здесь были построены всего несколько домов. Потом, в 1950-е годы, в Троицком возвели ещё более десяти зданий.

Название посёлка связано с некоей Троицкой церковью или Троицкой иконой, которая была чтима среди переселенцев.
Со второй половины XX века в черту Троицкого входит бывший посёлок Коммуна, который находился на северо-западе от Троицкого.

Достопримечательности 
В центре посёлка есть пруд.

Примечания 

Населённые пункты Петровского района (Тамбовская область)